

Rutkowska 
 Anna Rutkowska-Płachcińska (1915–2008), polski historyk, mediewista
 Dorota Rutkowska (* 1962), polska dziennikarka i samorządowiec
 Elena Rutkowska (* 1972), ukraińska aktorka i piosenkarka
 Elżbieta Rutkowska (* 1948), polska polityk, chemik
 Irena Rutkowska (1924–2012), polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych
 Jadwiga Rutkowska (adwokat) (1910, Warszawa – 1994)
 Jadwiga Maria Abisiak, primo voto Rutkowska, secundo voto Dobrowolska (1934–2004, Warszawa), polska siatkarka, medalistka olimpijska
 Joanna Rutkowska, polska specjalistka w dziedzinie zabezpieczeń komputerowych
 Krystyna Rutkowska-Ulewicz (* 1933), polska aktorka filmowa
 Maria Bartlowa, née Rutkowska (1881–1969), polska działaczka
 Mirosława Rutkowska-Krupka (* 1945, Tczew), polska samorządowiec